Klingenmühle ist ein Ortsname:

 Klingenmühle (Großschönau), Ortsteil der Marktgemeinde Großschönau, Bezirk Gmund, Österreich
 Klingenmühle (Mistelgau), Ortsteil der Gemeinde Mistelgau, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Klingenmühle (Welzheim), Ortsteil der Stadt Welzheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg